Подстилка — нечто подостланное, подложенное:

 Лесная подстилка — «слой органических остатков на поверхности почвы в лесу», напочвенный покров из разлагающегося опада.
 Хлевная подстилка — слой материала, создающий удобное ложе для животных.

Литература